Сли́ва ка́рликовая () — вид двудольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Слива карликовая — лежачий, приподнимающийся или прямостоячий листопадный кустарник, не превышающий 2 м в высоту.

Листья в очертании продолговато-эллиптические, 4—10 см длиной и 1—3 см шириной, заострённые к концу, с мелкозубчатым краем. Черешки до 1 см длиной. Верхняя поверхность листовой пластинки тёмно-зелёная, блестящая, нижняя — более бледная. Прилистники линейные, опадающие.

Цветки белого цвета, обычно собранные по 2—4 в зонтиковидные соцветия, около 2 см в диаметре, распускаются до появления листьев или одновременно с ним, в конце мая. Чашелистики голые, с зубчатым розоватым от желёзок краем. Лепестки обратнояйцевидные или яйцевидные.

Плод — почти шаровидная костянка до 1,5 см в диаметре, чёрного или фиолетово-красного цвета. Эндокарпий продолговато-яйцевидной формы, с шершавой поверхностью. Съедобна, кислая на вкус.

Ареал 
Естественный ареал сливы карликовой — север Великих равнин Северной Америки — от Канзаса и Колорадо на юге до Монтаны, Миннесоты и Саскачевана на севере.

Таксономия

Гибриды 
  [ × ]
  [ × ]
  [ × ]

Синонимы

Примечания

Литература 
 , ISSN 0082-5093
 

Сливовые
Флора Северной Америки
Плодовые кустарники
Растения, впервые описанные в книге Mantissa Plantarum
Ягодные культуры